Шарлі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Шарлі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона